Гайова вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Гайова вулиця — вулиця у місті Біла Церква Київської області.
 Гайова вулиця — вулиця у місті Дніпро.
 Гайова вулиця — вулиця у місті Київ.
 Гайова вулиця — вулиця у місті Ковель Волинської області.
 Гайова вулиця — вулиця у місті Львів.
 Гайова вулиця — вулиця у місті Одеса.
 Гайова вулиця — вулиця у місті Старий Самбір.
 Гайова вулиця — вулиця у місті Суми.
 Гайова вулиця — вулиця у місті Тернопіль.
 Гайова вулиця — вулиця у місті Хмельницький.
 Гайова вулиця — вулиця у місті Чернівці.
 Гайова вулиця — вулиця у місті Чернігів.

Вулиці